Le dimanche  est le 143 jour de l'année 1892.

Naissances 
 Gaston Grümmer (mort le ), maître carrossier français
 Hans Gollnick (mort le ), général allemand

Voir aussi 
 22 mai et mai 1892